Машкуль-Сен-Мем () (до 24 февраля 2021 года назывался Машкуль, ) — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Находится на территории двух округов: десять коммун входят в состав округа Нант, три — в состав округа Сен-Назер.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Ла-Марн, Машкуль, Поль, Сен-Мар-де-Куте, Сен-Мем-ле-Теню и Сент-Этьен-де-Мер-Морт.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: в него вошли коммуны упраздненного кантона Бурнёф-ан-Ре.

С 1 января 2016 года состав кантона снова изменился: коммуны Машкуль и Сен-Мем-ле-Теню образовали новую коммуну Машкуль-Сен-Мем, к которой перешел статус центра кантона; коммуны Бурнёф-ан-Ре и Френе-ан-Ре образовали новую коммуну Вильнёв-ан-Ре; коммуна Шемере вошла в состав новой коммуны Шом-ан-Ре, расположенную на территории двух кантонов.

24 февраля 2021 года указом № 2021-213 кантон переименован в Машкуль-Сен-Мем. .

Состав кантона с 1 января 2016 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Вильнёв-ан-Ре (4 962 чел.)
 Вю (1 615 чел.)
 Ла-Марн (1 621 чел.)
 Машкуль-Сен-Мем (7 581 чел.)
 Поль (1 985 чел.)
 Пор-Сен-Пер (2 928 чел.)
 Руан (3 069 чел.)
 Сен-Мар-де-Куте (2 571 чел.)
 Сент-Илар-де-Шалеон (2 322 чел.)
 Сент-Пазан (6 980 чел.)
 Сент-Этьен-де-Мер-Морт (1 727 чел.)
 Шекс-ан-Ре (1 120 чел.)
 Шом-ан-Ре (2 639 чел., частично)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 30,9 % голосов против 24,1 % у Марин Ле Пен и 18,8 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 59,4 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 23,8 %, Франсуа Фийон – 20,5 %, Марин Ле Пен – 19,7 %, Жан-Люк Меланшон – 19,5 %; 2 тур: Макрон – 67,6 %. 2012 г. 1 тур: Николя Саркози — 29,2 %, Франсуа Олланд — 25,2 %, Марин Ле Пен — 15,8 %; 2 тур: Саркози — 51,7 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют член совета коммуны Шом-ан-Ре Карин Фуке (Karine Fouquet) и мэр коммуны Сен-Мар-де-Куте Жан Шарье (Jean Charrier) (оба — Разные левые).

Ссылки